Lifter steht für:

 Personenlifter, eine Hebehilfe im Pflegedienst
 Hub-Kippvorrichtung in der Abfall- und Fördertechnik
 Lifter (Fluggerät), ein Fluggerät mit Ionenwindantrieb